

Localidades

 Lyndon Township (Illinois)
 Lyndon Township (Michigan)

Desambiguações de topônimos